Amerikai Egyesült Államok
 Alderdale (Washington)

 Kanada
 Alderdale (Ontario)